Victoric est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Victoric est un prénom masculin, variante de Victor. Les Victoric sont fêtés le 11 décembre.

Victoric peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes 
 Victoric de Carthage  († 259), avec Lucius, Montanus, Julien et leurs compagnons, martyrs à Carthage, sous l’empereur Valérien ; fêtés le 23 mai en Occident et le 24 février en Orient. 
 Victoric d'Amiens († 287), avec Fuscien et Gentien, martyrs exécutés près d'Amiens sous l'empereur Maximien ; fêtés le 11 décembre.

Notes et références 

Prénom masculin